Monte Reale – montagna dell'Appennino ligure, in provincia di Genova
Monte Reale – collina del primo Appennino lombardo-ligure, in provincia di Pavia